Příjmení Arlt nosí více významných osobností:

 Ferdinand Arlt (1812–1887) – rakouský oftalmolog
 Harry Arlt (1926–2014) – východoněmecký fotbalista a trenér
 Josef Arlt (* 1962) – český pedagog a statistik
 Tobias Arlt (* 1987) – německý sáňkař